Александр Николаевич Панин:
 Панин, Александр Николаевич (род. 1948) — российский конструктор, Герой Труда Российской Федерации (2017).
 Панин, Александр Николаевич (род. 1950) — российский учёный в области ветеринарной микробиологии и эпизоотологии.
 Панин, Александр Николаевич (род. 1979) — российский специалист в области пространственного развития и урбанистики.